Saint-Aubin-sur-Mer – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Saint-Aubin-sur-Mer – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska.